Cermeño ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Cermeño (1969–2014), venezolanischer Boxer
 Nehomar Cermeño (* 1979), venezolanischer Boxer